Alos (Ariège)
 Alos (Tarn)
ook:
Alos-Sibas-Abense, Pyrénées-Atlantiques